Mother's Birthday – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
Mother's Birthday – film del 2012 diretto da Hotaka Matsumura